Le transcendantalisme, un mouvement littéraire, spirituel, culturel et philosophique.
 Le transcendantalisme, une notion philosophique.